Николай Крузенштерн:
 Крузенштерн, Николай Иванович (1802—1881) — генерал-лейтенант, сенатор, Орловский и Одесский губернатор.
 Крузенштерн, Николай Фёдорович (1854—1940) — военачальник русской императорской армии, генерал от кавалерии.